gromada Niemstów (powiat lubaczowski)
 gromada Niemstów (powiat lubiński)